Bruno & Marrone Vol. 1 é o álbum de estreia da dupla sertaneja Bruno & Marrone, lançado em 1994. A canção "Dormi na Praça" foi a música de trabalho do disco, e que anos depois estouraria em sua versão ao vivo.

Faixas 

Álbuns de estreia de 1994
Álbuns de Bruno & Marrone
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Warner Music Brasil